"Slivnica" pode ser:
 Slivnica, localidade na Bulgária
 Hoče-Slivnica, localidade na Eslovénia
 Slivnica (Resen), localidade na Macedónia do Norte
 Slivnica (Vranje), localidade na Sérvia
 Slivnica (Dimitrovgrad), localidade na Sérvia

Desambiguações de topônimos